E92 — модификация кузова пятого поколения BMW 3-ей серии. Представляет собой двухдверное купе. Выпускался с июля 2006 года по 2013 год. Модель получила свой собственный дизайн и стала чуть уже и длиннее своего четырехдверного брата E90.

Внешний дизайн определяется поверхностями и линиями, которые протекают из подчёркнутой передней части в плоскую заднюю и создают впечатление пространственного динамизма. Плечевая линия и выштамповка проходят по всей длине кузова, подчеркивая характерный приземистый образ купе.  Дизайн немного изменился после рестайлинга 2010 года (легко отличить по передним фарам, они стали немного выше).

Это первое купе BMW, с возможностью установки системы полного привода xDrive. Все автомобили данной серии имеют ксеноновые фары и оснащены автоматическим механизмом подачи ремня безопасности. Минимальный диаметр разворота 11,0 м, c xDrive: 11,8 м.

Технические характеристики

Характеристики двигателей

Расход топлива, выброс диоксида углерода (CO₂)

Массы

Цветовые решения кузова 
 Серебристый титан металлик (Titanium Silver)
 Серый космос (Space Gray)
 Синий монтего металлик (Montego Blue)
 Арктический металлик (Arctic Metallic)
 Искрящийся графит металлик (Sparkling Graphite)
 Синий монако металлик (Monaco Blue)
 Тёмно-зелёный (Deep Green)
 475 Чёрный сапфир (Black Sapphire)
 Чёрный(Black II)
 Белоснежный (Alpine White)
 Красный барбера (Barbera Red)
 Атлантический голубой (Atlantic Blue)
 Crimson Red
 LeMans Blue
 Platinum Bronze

Ссылки 
 BMW 3 серии купе — Е92

E92